Il existe deux diocèses norvégiens portant ce nom :
 Diocèse catholique d'Oslo, au sein de l'église catholique romaine ;
 Diocèse luthérien d'Oslo, au sein de l'Église de Norvège.

Homonymie